Colonia Morelos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Morelos, Morelos, Coatlán del Río, 
 Colonia Morelos, Zacatecas, Valparaíso, 
 Colonia Morelos, Salamanca, 
 Colonia Morelos, Nicolás Romero, 
 Colonia Morelos, Mixquiahuala de Juárez, 
 Colonia Morelos, Villa de Tezontepec, 
 Colonia Morelos, Tepexi de Rodríguez, 
 Colonia Morelos, Temoaya, 
 Colonia Morelos, Oaxaca, San Juan Lalana, 
 Colonia Morelos, Tenancingo, 
 Colonia Morelos, Cerro Azul, 
 Colonia Morelos, José Sixto Verduzco, 
 Colonia Morelos San Felipe y Santiago, 
 Colonia Morelos, Tezonapa, 
 Colonia Morelos, Hueytamalco, 
 Colonia Morelos, Santiago Maravatío, 
 Colonia Morelos, Tingüindín, 

Robotskapade Mexikoförgreningar